Peter Mitchell peut désigner :
 Peter Mitchell (1824-1899), homme politique canadien ;
 Peter Chalmers Mitchell (1864-1945), zoologiste britannique ;
 Peter Mitchell (1920-1992), chimiste britannique ;
 Peter Mitchell (né en 1990), cycliste britannique.